«Босна» () — боснийский футбольный клуб из города Високо. Основан в 1953 году после слияния футбольных клубов «Ядран» (основан в 1923) и Раднички (основан в 1934). В настоящее время выступает во второй лиге Боснии и Герцеговины, третьем по силе дивизионе страны. Домашней ареной клуба «Босна» является стадион «Люк», вместимость которого составляет 6 000 мест. В сезоне 1998/99 стала обладателем кубка Боснии и Герцеговины. В сезоне 2012/13 «Босна» заняла 13-е место в первой лиге и попала в стыковые матчи, где уступила и опустилась во вторую лигу страны.

Достижения 
 Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины: 1999
 Серебряный призер Чемпионата Боснии и Герцеговины: 1999
 Бронзовый призёр Чемпионата Боснии и Герцеговины: 1997
 Обладатель Суперкубка Боснии и Герцеговины: 1999.

Известные игроки 

  Элвер Рахимич

Ссылки 
 Неофициальный сайт клуба

ФК «Босна»